Кири́лл Ю́рьевич Гребенщико́в (род. 22 июня 1972, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Кирилл Гребенщиков родился 22 июня 1972 года в Москве, в актёрской семье. Отец — Юрий Сергеевич Гребенщиков (1937—1988), родом из Свердловска, актёр Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, театра на Таганке, театра «Школа драматического искусства». Мать — Наталия Фёдоровна Орлова (1939—2018), родом из Москвы, актриса Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, преподавала во ВГИКе на курсе Сергея Соловьёва. Дед (по линии матери) — Фёдор Пантелеймонович Орлов (1903—1977), до Великой Отечественной войны (1941—1945) работал журналистом в газете «Вечерняя Москва», в начале войны из-за возраста и наличия двух малолетних детей мобилизации не подлежал и ушёл на фронт добровольцем в составе 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Куйбышевского района, был в немецком плену, затем бежал, примкнул к французскому сопротивлению, по возвращении был осуждён по статье 58 УК РСФСР и отсидел десять лет (1944—1954) в советских лагерях, после освобождения работал в московской газете «Ленинское знамя».

После окончания средней общеобразовательной школы в 1989 году Кирилл поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ, где готовили художников-технологов сцены, и отучился там два года.

В 1991 году поступил, а в 1995 году окончил актёрский факультет Школы-студии (института) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова (руководитель курса — Алла Борисовна Покровская).

После окончания института два года служил в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Короткое время в конце 1997 года работал в МТЮЗе.

В 1997 году поступил в актёрскую лабораторию при московском театре «Школа драматического искусства» под руководством Анатолия Александровича Васильева. Сотрудничает с театром по настоящее время.

В 1998—1999 годах вёл на телеканале «Культура» передачу «Чудо-сказка».

Первый киноопыт состоялся в 1992 году — в эпизодической роли в художественном фильме «Русский роман». В 1998 году снялся в эпизодической роли юнкера в историко-драматическом художественном фильме «Сибирский цирюльник» режиссёра Никиты Михалкова. С 2004 года начал активно сниматься в кино и сериалах. Играет в антрепризе.

Личная жизнь 
 Дочь — Полина Кирилловна Гребенщикова (род. 1994), училась во ВГИКе, увлекается фотографией.

Творчество

Московский драматический театр имени К. С. Станиславского 
 «Чёрный человек»
 «Томас Бекет»
 «Начало»
 «Дачники»

Театр «Школа драматического искусства» (Москва) 
 «Пушкинский утренник»
 «Моцарт и Сальери / Requiem»
 «Из путешествия Онегина»
 «Илиада. Песнь 23-я»
 «Каменный гость, или Дон Жуан мёртв»
 «Каин»
 «Вишнёвый сад»

Лабораторные работы и проекты 
 «Товарищи в искусстве дивном…»
 «Три сестры» Фестиваль в Дельфах (2000)
 «Государство» Фестиваль в Дельфах (2000)
 «Мизантроп» Совместно с театром «Тень» (2001)
 «Пир» Фестиваль в Дельфах (2001)
 «Улисс. Извлечение корня времени»
 «Смерть дикого воина»

Участие в гастрольных поездках театра 
 Греция, Дельфы (2000, 2001, 2006)
 Италия, Рим (2000)
 Венгрия, Будапешт (2002)
 Япония, Сизуока (2004)
 Португалия, Порту (2004)
 Грузия, Тбилиси (2005)
 Бельгия, Антверпен (2005)
 Франция, Париж и Авиньон (2006)
 Нидерланды, Амстердам (2006)

Фильмография 
 1992 — Русский роман — эпизод
 1992 — АБВГД Ltd — Макс
 1998 — Сибирский цирюльник — юнкер
 2004 — Место под солнцем — Кузьменко, следователь
 2005 — Аэропорт — Виктор
 2005 — Гражданин начальник 2 — Ипполит
 2005 — Студенты — Трунов, врач
 2006 — Важнее, чем любовь — Алексей, муж Вероники, детский писатель
 2006 — Братья Карамазовы — Иисус Христос
 2007 — Последняя репродукция — Фёдор Лосев, провинциальный художник
 2007 — Морозов — Виктор Степанов
 2007 — Судебная колонка — Вадим
 2007 — Тридцатилетние — Павел Пуховский
 2007 — Атлантида — Евгений Гранин
 2008 — Ваша остановка, мадам! — Николай
 2008 — Новая жизнь сыщика Гурова — Гойда
 2008 — Одна ночь любви — отец Иоанн
 2008 — Похождения нотариуса Неглинцева — Тихон
 2008 — Дети белой богини — Герман Горанин
 2008 — Доярка из Хацапетовки 2. Вызов судьбе — Василий Александрович Чернышов
 2009 — Лабиринты лжи — Константин Злотников
 2009 — Танго с ангелом — Сергей Забродин, журналист
 2009 — Варенька. Испытание любви — Сергей Кашин, адвокат, любовник Эльвиры
 2009 — Вторые — Астахов, полковник НКВД
 2009 — Голос матери — Давид
 2009 — Когда на юг улетят журавли… — Пётр Журбин
 2009 — Серафима прекрасная — Виктор Зорин
 2010 — Дом малютки — Лёва, приёмный сын директора Дома малютки Анфисы Андреевны
 2010 — Такая обычная жизнь — Тимур Каримов
 2010 — Голубка — Юрий Кузнецов
 2010 — Любовь Надежды — Павел
 2010 — Варенька. И в горе, и в радости — Сергей Кашин, адвокат, любовник Эльвиры
 2010 — Последняя минута — Михаил
 2010 — Доярка из Хацапетовки 3 — Василий Чернышов
 2011 — В ожидании любви — Евгений Константинович Васнецов, скульптор
 2011 — Весна в декабре — Костя
 2011 — Русская наследница — Филипп
 2011 — Дар — Потапов
 2011 — Фантом — Сергей Кочубей, подполковник, старший оперуполномоченный по особо важным делам военной контрразведки ФСБ России
 2011 — Единственный мой грех — Геннадий Кузнецов, капитан милиции
 2011 — Подстава — Ванёк
 2012 — Осенний лист — Андрей
 2012 — Без срока давности (серия № 18 «Сила искусства») — Алексей Игоревич Тырков
 2012 — Лорд. Пёс-полицейский — Артём Рудин, майор полиции, следователь убойного отдела
 2013 — Долгий путь домой — Борис
 2013 — Найти мужа в большом городе — Игорь Осипов
 2013 — Тамарка — Геныч
 2013 — Ожерелье — Юрий
 2013 — Деньги — Вадим
 2013 — Сезон любви — Вадим
 2014 — Замок на песке — Кирилл
 2014 — Тени прошлого — Дмитрий
 2014 — Две зимы и три лета — Пётр и Григорий Пряслины, братья-близнецы
 2014 — Тест на беременность — Андрей Павлович Лазарев, врач-неонатолог
 2015 — Последняя жертва Анны — Дмитрий Александрович Савчук, руководитель Бюро аудита и консалтинга «Аудит-сервис», муж Галины Кирилловны, начальник и друг Анны Андреевны Дымовой
 2015 — Гражданка Катерина — Степан
 2015 — Двойная сплошная — Владимир
 2015 — Пороги — Егор Денисов
 2015 — Тайны города Эн — Григорий Феликсович Шацкий
 2015 — Власик. Тень Сталина — Александр Пушкарёв («Стрелок»)
 2016 — Клиника усыновления — Александр Углов, врач-педиатр
 2017 — Анна Каренина. История Вронского — Сергей Алексеевич Каренин, сын Анны Аркадьевны и Алексея Александровича Карениных, военный врач, начальник госпиталя
 2017 — Как извести любовницу за 7 дней — Артём
 2017 — Исчезнувшая — Игорь Пашков
 2017 — Зеркала любви — Владимир Волгин, бизнесмен
 2017 — Ученица Мессинга — Валерий Григорьевич Мишунов, майор, начальник Дома офицеров города ЧеремхОво (Иркутская область)
 2017 — Портрет второй жены — Сергей, начальник службы безопасности бизнесмена Юрия Ратникова
 2018 — Училка — Дмитрий Геннадьевич Воронин, следователь
 2018 — Нарисованное счастье — Георгий Соболев, врач, заведующий отделением
 2018 — Психология любви — Всеволод, бывший муж Вероники
 2019 — Бабочки и птицы — Виктор Александрович Рыбалин, химик, новый главный технолог компании по производству косметической продукции
 2019 — Тест на беременность 2 — Андрей Павлович Лазарев, врач-неонатолог
 2019 — Поздний срок — Олег Николаевич Ильин, следователь
 2019 — Заступники — Борис Аркадьевич Серебренников, известный советский адвокат, сотрудник Филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов, муж Нины Метлицкой
 2019 — По ту сторону счастья — Борис Анатольевич Кузнецов, владелец рыбной фермы, бывший муж Людмилы, отец Димы
 2020 — Соната для горничной — Игорь Алексеевич Шарапов, квартиросъёмщик в Москве, бывший муж Елены, отец Лики
 2020 — Закрытый сезон — Евгений Михайлович Левин, врач-эпидемиолог из Москвы
 2021 — Наперекор судьбе — Кирилл Геннадьевич Вислов, майор, следователь СК
 2021 — Анатомия сердца —

Озвучивание книг 

 2005 - «Кошмарный случай», Грин Грэм
 2007 - «Властелин колец. Братство Кольца», Джон Толкин
 2007 - «Властелин колец. Две крепости», Джон Толкин
 2010 - «Падение Дома Ашеров», По Эдгар Аллан
 2020 - «Страдания юного Вертера», Гёте Иоганн Вольфганг

Озвучивание компьютерных игр 
 2018 — «League of Legends» — Свейн

Награды 
 2012 — лауреат премии ФСБ России в номинации «Актёрская работа» (2-я премия) — за роль офицера военной контрразведки подполковника Сергея Кочубея в телесериале «Фантом».

Примечания

Ссылки 
 Архивная копия (от 3 марта 2016 года) страниц официального сайта актёра Кирилла Гребенщикова (kgrebenshikov.ru). // web.archive.org
 Кирилл Гребенщиков. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 Гребенщиков Кирилл Юрьевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru

Интервью 
 Кирилл Гребенщиков: «Я хочу отвечать за каждую секунду, которую произвожу в кадре» (часть 1) // brightstories.ru
 Кирилл Гребенщиков: «Я хочу отвечать за каждую секунду, которую произвожу в кадре» (часть 2) // brightstories.ru

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Школа драматического искусства